Этот список является списком видов млекопитающих обитающих на территории Ямайки. Из 49 указанных в таблице видов, 3 исчезнывших, 1 под критической угрозой, 4 уязвимы, 1 близок к уязвимому.

Следующие теги используются для выделения охранного статуса каждого вида по оценкам МСОП:

Список 

</center>

Ссылки 
 Составлен с помощью расширенного поиска на веб-сайте МСОП

Ямайка
Природа Ямайки

Списки:Ямайка